Marichi (Sanskrit: Lichtstrahl) ist der Name folgender mythischer Wesen:

 Marichi (Marīci m.), einer der sieben Weisen (saptarshi) im Hinduismus
 Marichi (Marīci m.), eine Vorexistenz des Mahavira im Jainismus
 Marichi (weibliche Gottheit) (Mārīcī f.), Göttin der Morgenröte im Buddhismus